Колтон Джон «Си Джей» Федорович (, 22 октября 1991, Джонсберг) — профессиональный футболист, тайт-энд. Выступал в НФЛ в составе «Хьюстон Тексанс» с 2014 по 2017 год. Завершил карьеру из-за неоднократных сотрясений мозга.

Биография

Любительская карьера 
Си Джей родился в Джонсберге в штате Иллинойс. Спортом он начал заниматься во время учёбы в школе. Два года Федорович играл в школьной команде по бейсболу и занимался лёгкой атлетикой. На протяжении четырёх лет Си Джей играл за баскетбольную команду, набрав более 1 400 очков и установив школьный рекорд. В команде по американскому футболу он выходил на поле на позициях тайт-энда, ресивера, раннинбека, квотербека, лайнбекера и сэйфти, в выпускном классе был капитаном команды. Его результаты на приёме — 3 121 ярд и 42 тачдауна — вошли в число десяти лучших достижений в истории штата. После окончания школы Федорович принял участие в Матче всех звёзд школьных команд — Олл-Американ Боуле, телеканал ESPN включил его в число 150 лучших игроков страны.

Си Джей поступил в Айовский университет и в 2010 году начал выступления за его команду в чемпионате NCAA. В дебютном сезоне он принял участие в тринадцати играх команды, отметившись двумя захватами в составе спецкоманд. В чемпионате 2011 года Федорович также провёл тринадцать матчей, в пяти из которых выходил в стартовом составе команды. На приёме он набрал 167 ярдов и занёс три тачдауна. В завершавший сезон игре за Инсайт Боул он набрал 23 ярда и занёс тачдаун в четвёртой четверти, но «Айова Хокайс» уступили «Оклахоме» со счётом 14:31.

В 2012 году он закрепился в стартовом составе «Хокайс», сыграв во всех двенадцати матчах команды. За сезон Си Джей набрал на приёме 433 ярда и по итогам опроса тренеров и журналистов был включён в символическую сборную конференции Биг Тен. В сезоне 2013 года Федорович сыграл в тринадцати матчах и стал лучшим в команде по числу тачдаунов на приёме. Три раза его признавали лучшим тайт-эндом недели, он также снова вошёл в символическую сборную конференции по версиям тренеров команд и журнала Athlon Sports. В январе 2014 года Си Джей принял участие в Матче всех звёзд выпускников — Сениор Боуле.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 

В 2014 году Си Джей выставил свою кандидатуру на драфт НФЛ. Плюсами игрока перед выбором отмечались его габариты и физическая сила, хорошая подвижность, умение ловить мяч. В качестве недостатков указывалась невысокая скорость бега и недостаточный уровень профессионализма в работе на тренировках.

В третьем раунде драфта Федоровича выбрал клуб «Хьюстон Тексанс». Он стал пятым тайт-эндом в составе команды. Комментируя выбор, сайт ESPN отметил, что Си Джей хорошо действует на блоках, но чтобы пробиться в основной состав ему нужно будет делать больше. Контракт с командой он подписал 23 мая 2014 года.

В первых двух сезонах в составе «Тексанс» Федорович большую часть времени выполнял функции блокирующего, набрав на приёме всего 195 ярдов и два тачдауна в тридцати одной игре. Активно задействовать его в нападении начали только в чемпионате 2016 года, когда с приходом квотербека Брока Освайлера изменился стиль нападения команды. За сезон Си Джей 89 раз становился целью для передач, войдя в первую десятку тайт-эндов в НФЛ по этому показателю. По итогам регулярного чемпионата он стал третьим в команде по количеству набранных на приёме ярдов.

После окончания сезона 2016 года он подписал с клубом новый трёхлетний контракт на сумму 22 млн долларов. Летом и осенью 2017 года Федорович получил два сотрясения мозга и был внесён в список травмированных после первой игровой недели. В ноябре он вернулся в состав, но спустя три недели в игре с «Теннесси Тайтенс» получил третье сотрясение за год. Из-за перенесённых травм в марте 2018 года Си Джей объявил о завершении игровой карьеры.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Хьюстон Тексанс»